Bodenstein är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adam von Bodenstein (1528–1577), tysk läkare och alkemist
 Andreas Bodenstein (1480–1551), tysk reformator
 Christel Bodenstein (född 1938), tysk skådespelerska
 Max Bodenstein (1871–1942), tysk fysikalisk kemist

Tyska efternamn